Штайнц (нем. Stainz) — многозначный термин.

 Штайнц — ярмарочная община (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Штайнц — бывший судебный округ в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Штайнц — бывший политический округ в Австрии